Captain Video and His Video Rangers est un feuilleton télévisé américain diffusé de 1949 à 1955.
 Captain Video: Master of the Stratosphere est un spin-off cinématographique du précédent feuilleton, diffusé sous forme de sérial en 1951.